LBC puede referirse a:
 Lebanese Broadcasting Corporation, estación de televisión libanesa;
 Aeropuerto de Lübeck en su código IATA.

Love By Chance Dorama BL Tailandés